Хмара — многозначное имя собственное.

Фамилия 
 Хмара, Адам (1720—1805) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Хмара, Валентин Николаевич (род. 1931) — советский и российский журналист, литературовед, литературный критик, переводчик.
 Хмара, Валентина Никоновна (1933—1984) — советская киноактриса.
 Хмара, Григорий Михайлович (1878—1970) — русский, немецкий, французский актёр.
 
 Хмара, Леонид Иванович (1915—1978) — советский диктор.
 Хмара, Мирослав (род. 1964) — польский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Хмара, Николай Кузьмич (1916—1964) — христианин-баптист, мученик.
 Хмара, Павел Феликсович (1929—2011) — советский поэт, пародист, автор слов к эстрадным песням, журналист. Лётчик-истребитель, подполковник. неоднократный дипломант «Песни года», руководитель «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты».
 Хмара, Себастьян (род. 1971) — польский легкоатлет-многоборец.
 Хмара, Степан Ильич (род. 1937) — украинский политический деятель, советский диссидент, Герой Украины.

Составные фамилии 
 Драй-Хмара, Михаил Афанасьевич (настоящая фамилия Драй; 1889—1939) — украинский поэт-неоклассик, переводчик, литературовед, учёный-славяновед.

Топоним 
 Хмара — река в Смоленской области.
 Хмара — деревня в Починковском районе Смоленской области России.

См. также